Осинниковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Татарстан 
 Осинниковское сельское поселение — входит в Камско-Устьинский район

Тюменская область
 Осинниковское сельское поселение — входит в Уватский район